Мартинович, Марко
 Мартинович, Марко (1663—1716) — мореплаватель и кораблестроитель.
 Мартинович, Марко (1910—1943) — Народный Герой Югославии.